Vulin ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Vulin (1932–2012), jugoslawischer bzw. kroatischer Architekt
 Lovre Vulin (* 1984), kroatischer Fußballspieler